Criconema är ett släkte av rundmaskar. Criconema ingår i familjen Criconematidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar
Criconema